12º Prêmio TVyNovelas
29 de Abril de 1994

Novela: 
Corazón Salvaje

Atriz: 
Edith González

Ator: 
Eduardo Palomo
O Prêmio TVyNovelas 1994 foi a 12ª edição do Prêmio TVyNovelas, prêmio entregue pela revista homônima aos melhores artistas e produções da televisão mexicana referente ao ano de 1993. O evento ocorreu no dia 29 de Abril de 1994 na Cidade do México. Foi transmitido pela emissora mexicana Canal de las Estrellas e apresentado por Raúl Velasco. Os vencedores estão em negrito.

Melhor Novela

 Corazón Salvaje Dos Mujeres, Un Camino Los Parientes PobresMelhor Tema Musical

 "Corazón Salvaje" interpretado por Manuel Mijares (Corazón Salvaje)
 "Buscando el Paraíso" interpretado por Pedro Fernández e Alejandro Ibarra (Buscando el Paraíso)
 "Los Parientes Pobres" interpretado por Lucero (Los Parientes Pobres)

Melhor Atriz

 Edith González por interpretar Condesa Mónica de Altamira de Alcazar y Valle em Corazón Salvaje
 Leticia Calderón por interpretar Susana Trejos em Entre la Vida y la Muerte Victoria Ruffo por interpretar Cristina Aranda Montaño em CaprichoMelhor Ator

 Eduardo Palomo por interpretar Juán "del Diablo" Alcazar y Valle em Corazón Salvaje
 Ernesto Laguardia por interpretar Jesús "Chucho" Sánchez em Los Parientes Pobres Juan Ferrara por interpretar Fernando Alcantara em ValentinaMelhor Vilã

 Diana Bracho por interpretar Eugênia Montaño de Aranda em Capricho
 Chantal Andere por interpretar Alba Zavala em Los Parientes Pobres Laura Flores por interpretar Elide González León em ClarisaMelhor Vilão

 Sebastián Ligarde por interpretar Andrés del Valle em Entre la Vida y la Muerte
 Enrique Rocha por interpretar Ismael Montegarza em Dos Mujeres, Un Camino Humberto Elizondo por interpretar Paulino Zavala em Los Parientes PobresMelhor Atriz Principal

 Claudia Islas por interpretar Sofía de Alcazar y Valle em Corazón Salvaje
 Alicia Montoya por interpretar Berta em Valentina María Teresa Rivas por interpretar Isabel Montaño em CaprichoMelhor Ator Principal

 Enrique Rocha por interpretar Ismael Montegarza em Dos Mujeres, Un Camino
 Enrique Lizalde por interpretar Noel Mancera em Corazón Salvaje Joaquín Cordero por interpretar Evaristo Olmos em Los Parientes PobresMelhor Atriz Jovem

 Lucero por interpretar Margarita Santos em Los Parientes Pobres
 Arcelia Ramírez por interpretar Carolina em Más Allá del Puente Itatí Cantoral por interpretar Graciela Torrez Nuñez em Dos Mujeres, Un CaminoMelhor Ator Jovem

 Rodrigo Vidal por interpretar Ricardo Montegarza em Dos Mujeres, Un Camino
 Eduardo Santamarina por interpretar Luis Enrique em Más Allá del Puente Pedro Fernández por interpretar Julio em Buscando el ParaísoMelhor Revelação Feminina

 Ana Colchero por interpretar Condesa Aimeé de Altamira de Alcazar y Valle em Corazón Salvaje
 Angélica Rivera por interpretar Isabel em Sueño de Amor Yolanda Ventura por interpretar Azucena em Corazón SalvajeMelhor Revelação Masculina

 Ariel López Padilla por interpretar Andrés Alcázar y Valle em Corazón Salvaje
 César Évora por interpretar Marcelo Romero em Corazón Salvaje Fernando Colunga por interpretar Valerio em Más Allá del PuenteMelhor Apresentadora

 Verónica Castro por Furia Musical
 Liza Echeverría por Garladón de los Grandes Rebecca de Alba por Un Nuevo DíaMelhor Programa Musical e de Variedades

 Siempre en DomingoMelhor Cantora

 LuceroMelhor Cantor

 Cristian Castro'Prêmios especiais

 "Trajetória Artística": Angélica María
 "Trajetória Cinematográfica": Luís Aguilar
 "Reconhecimento ao Melhor Programa de Espetáculos": Primer ImpactoCategorias internacionais

As categorias abaixo somente foram anunciadas durante a transmissão pelo canal Univision, dos Estados Unidos.

 "Novela de Maior Êxito": Corazón Salvaje "Segunda Novela de Maior Êxito": Los Parientes Pobres''

Ligações externas

 Site oficial

Edições do Prêmio TVyNovelas